Карраседело () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Бьерсо. Занимает площадь 32,37 км². Население — 3 658 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Carracedelo
 Página con valiosa información sobre el municipio

Муниципалитеты Леона